MercedesCup 2017 — это 40-й розыгрыш профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в Штутгарте, Германия, и являющегося частью Мирового Тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2017 году турнир впервые прошёл на траве с 12 по 19 июня. Соревнование начинало европейскую серию травяных турниров, подготовительную к Уимблдону.

Общая информация 
Первым номером посева одиночного турнира стал Роджер Федерер (№ 5 в мире на тот момент). Швейцарский теннисист проиграл свой первый матч на стадии второго раунда Томми Хаасу, который попал на турнир, благодаря уайлд-кард. Прошлогодний чемпион Доминик Тим не защищал свой титул. По итогу победа досталась № 4 посева Люке Пую, который в финале обыграл испанца Фелисиано Лопеса. В основной сетке принял участие один представитель России Андрей Кузнецов, который уже в первом раунде проиграл Ежи Яновичу.

В парном турнире победителями стали вторые номера посева Джейми Маррей и Бруно Соарес, обыгравшие в финале № 4 посева Оливера Мараха и Мате Павича. Прошлогодние победители Маркус Даниэлл и Артём Ситак не защищали свой титул, однако оба сыграли на турнире. Даниэлл в паре с Марсело Демолинером, а Ситак в дуэте с Николасом Монро проиграли на стадии 1/4 финала.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Люка Пуй обыграл  Фелисиано Лопеса со счётом 4-6, 7-6(5), 6-4.
 Пуй выиграл 2-й одиночный титул в сезоне и 3-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Лопес сыграл 1-й одиночный финал в сезоне и 16-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Парный турнир 
  Джейми Маррей /  Бруно Соарес обыграли  Оливера Мараха /  Мате Павича со счётом 6-7(4), 7-5, [10-5].
 Маррей выиграл 2-й парный титул в сезоне и 18-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Соарес выиграл 2-й парный титул в сезоне и 25-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 MercedesCup
 Мировой тур ATP 2017
 Мировой тур ATP 250
 Porsche Tennis Grand Prix 2017

Ссылки 
 Официальный сайт
 

Германия
Теннис
Июнь 2017 года
2017